Graf Edzard bezeichnet:

 Edzard I. (Ostfriesland) (1462–1528), Graf von Ostfriesland
 Edzard II. (Ostfriesland) (1532–1599), Graf von Ostfriesland
 Graf Edzard I. (Schiff), deutsches Fahrgastschiff